Cet article détaille les matchs de la phase finale de la Ligue des champions 2018-2019 de handball masculin organisée par la Fédération européenne de handball du  au .

Douze équipes, dix issues des poules hautes et deux issues demi-finales de qualification des poules basses, jouent des matchs à élimination directe en matchs aller et retour. Les six équipes vainqueurs rejoignent en quarts de finale les deux équipes ayant terminé premières des poules hautes. Concernant la Finale à quatre, un tirage au sort détermine les équipes qui s'affrontent en demi-finales.

Tableau final

Huitièmes de finale 
Les huitièmes de finale se déroulent entre le 20 et  (aller) et entre le 30 et le  (retour).

Le Veszprém KSE est qualifié sur un score total de 65 à 57.

Le Pick Szeged est qualifié sur un score total de 45 à 36.

Le Vardar Skopje est qualifié sur un score total de 59 à 48.

Le Flensburg-Handewitt est qualifié sur un score total de 60 à 48.

Le KS Kielce est qualifié sur un score total de 67 à 62.

Le HBC Nantes est qualifié sur un score total de 62 à 61.

Quarts de finale 

Les quarts de finale se déroulent entre les 24 et  (aller) et entre les  et  (retour).

Le FC Barcelone est qualifié sur un score total de 61 à 51.

Le KS Kielce est qualifié sur un score total de 60 à 59.

Le Veszprém KSE est qualifié sur un score total de 57 à 47.

Le Vardar Skopje est qualifié sur un score total de 56 à 52.

Finale à quatre 
La Finale à quatre (ou en ) a lieu les  et  dans la Lanxess Arena de Cologne en Allemagne.

Participants

FC Barcelone

KS Kielce

Vardar Skopje

Veszprém KSE

Tableau récapitulatif

Demi-finales

Match pour la troisième place

Finale

Les champions d'Europe

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue des champions masculine de l'EHF 2018-2019
 Phase de groupes

Ligue des champions masculine de l'EHF 2018-2019